Příjmení Rosenbaum nosilo nebo nosí více osobností:

 Børge Rosenbaum, též Victor Borge (1909–2000) – dánský hudební skladatel, pianista a bavič
 Ferdinand Rosenbaum (1871–1927) – český lékař, působil v Kroměříži a Brně, syn Františka
 František Rosenbaum (1827–1905) – český politik, poslanec Moravského zemského sněmu, otec Ferdinanda
 František Rosenbaum (1912–1942) – popravený na Kobyliské střelnici
 Gad Rosenbaum (Rothem) – člen Židovské brigády
 Hedwiga Rosenbaumová (1864–1939) – česká tenistka, účastnice LOH 1900
 Helmut Rosenbaum (1913–1944) – německý námořní důstojník
 Jon Rosenbaum (Jonathan A. Rosenbaum) – americký režisér
 Karol Rosenbaum (1920–2001) – slovenský literární vědec a literární historik
 Michael Rosenbaum (* 1972) – americký herec
 Oldřich Rosenbaum, později Oldric Royce (1896-1991) – zakladatel pražského módního salónu, od roku 1940 činný v New Yorku
 Werner Rosenbaum (1927–2008) – německý lední hokejista, olympionik
 Zdeněk Rosenbaum (* 1945) – český novinář, redaktor a spisovatel sci-fi
 Ayn Randová, vlastním jménem Ayn Rand O'Connor, rozená Alisa Zinověvna Rozenbaum (1905–1982) – americká spisovatelka a filosofka
 Louise Rosskam, rozená Louise Rosenbaumová (1910–2003) – americká fotografka